LIM puede referirse a: 
LIM, que se refiere a los dominios estructurales de proteínas;
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la ciudad de Lima, Perú (Código de Aeropuerto IATA);
Límite, por ser su abreviación;
Liga Invernal Mexicana, una liga mexicana de béisbol;
Libro Interactivo Multimedia, formato de libro digital;
LIM, avión Mikoyan-Gurevich MiG-15 fabricado bajo licencia soviética en Polonia.

Siglas